Moero ou Moïro est une poétesse de la Grèce antique.
 Le lac Moero est un lac situé à la frontière entre la République démocratique du Congo (Katanga) et la Zambie.